Olshausen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Detlev Olshausen (1766–1823), tysk teolog
 Eckart Olshausen (född 1938), tysk antikhistoriker
 Hermann Olshausen (1796–1839), tysk teolog 
 Justus von Olshausen (1844–1924), tysk jurist 
 Justus Olshausen (1800–1882), tysk orientalist
 Robert von Olshausen (1835–1915), tysk kvinnoläkare 
 Theodor Olshausen (1802–1869), tysk politiker

Tyska efternamn